Firestone Tire and Rubber Company
Firestone, canção de Kygo ft. Conrad Sewell

Pessoas
Harvey Firestone
Nick Firestone

Localidades
Firestone (Colorado)

Desambiguação